Cirque du Soleil:

 Cirque du Soleil — канадская компания, работающая в сфере развлечений.
 Cirque du Soleil: Сказочный мир — американский фильм в жанре фэнтези режиссёра Эндрю Адамсона 2012 года.